Суховчицы — топонимы в Белоруссии:

 Суховчицы — деревня в Кобринском районе Брестской области
 Суховчицы — деревня в Копыльском районе Минской области